Le Justicier de l'ombre (The Third Horseman),  onzième épisode de la saison 1 de New York, section criminelle diffusé en 2002 ;
 Le Justicier de l'ombre (Hack), série télévisée américaine, diffusée entre 2002 et 2004 ;
 Le Justicier de l'ombre (Captain Nightfall),  onzième épisode de la saison 3 de The Listener diffusé en 2012.

Voir aussi